The Gilded Lily (1921), een film van Robert Z. Leonard
The Gilded Lily (1935), een film van Wesley Ruggles
The Gilded Lily (roman), een historische roman van Deborah Swift
Gilded Lily, een personage uit de Marvel Comics series Alpha Flight